Артём Алексеевич Кузякин (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играл на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Артём Кузякин окончил Адмиралтейскую спортшколу. Дебютировал в профессиональном баскетболе в петербургском клубе «Спартак», за который сыграл пять сезонов.

Имеет большой игровой опыт: играл в Петербурге, Москве, Перми, Ростове, Казани, Самаре и Люберцах. Артём был капитаном в «Спартаке», «Красных Крыльях», «Триумфе» и «Зените».

По окончании сезона 2014/2015 завершил карьеру игрока.

Женат на телеведущей Анне Грачевской.

Достижения 
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2005/2006
  Финалист Кубка вызова ФИБА: 2013/2014
  Бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА: 2011/2012
  Серебряный призёр чемпионата России: 2004/2005
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2008/2009, 2009/2010
  Обладатель Кубка России: 2008/2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Артем Кузякин — капитан с большой буквы ("Спорт день за днем", Матюков Андрей)

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург